Andrzej Kwiatkowski (1922-2013), inżynier, motocyklista, rajdowiec
 Andrzej Kwiatkowski (1941-), dziennikarz
 Andrzej Kwiatkowski, hokeista